

Зборовиці — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зборовиці — село в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства